

Sigle 
 Dahlmann-Waitz (Quellenkunde der Deutsche Geschichte)
 Damped Wave – onda smorzata
 Data warehouse – magazzino di dati
 Deutsche Welle – ente televisivo tedesco
 Dreamweaver – programma per la realizzazione di pagine web
 Drum Workshop o DW Drums – produttore di batterie musicali
 Doctor Who – serie televisiva britannica di fantascienza prodotta dalla BBC a partire dal 1963.

Codici 
 DW – codice vettore IATA di Aero-Charter Ukraine

Altro 
 DW – targa automobilistica di Weißeritzkreis (Germania)
 DW – targa automobilistica di Breslavia (Polonia)